Passarowitz bezeichnet

 Požarevac, eine Stadt in Serbien
 Friede von Passarowitz, einen Friedensvertrag
 Bassadewitz, ein Kartenspiel